Maxime Fortunus (né le  à La Prairie, dans la province de Québec au Canada) est un joueur professionnel canadien de hockey sur glace.

Carrière de joueur
Avant de devenir professionnel, il joua tout son hockey junior avec le Drakkar de Baie-Comeau dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec. Il fit ses débuts en 2003-2004 avec les Ice Gators de la Louisiane avant de rejoindre les Aeros de Houston de la Ligue américaine de hockey.

Il fait ses débuts dans la Ligue nationale de hockey lors de la saison 2009-2010 avec les Stars de Dallas. Il s'aligne ensuite une saison complète avec les Stars du Texas.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|1999-2000 ||Drakkar de Baie-Comeau ||LHJMQ ||68 ||6 ||15 ||21 ||36 ||6 ||0 ||0 ||0 ||2
|-
|2000-2001 ||Drakkar de Baie-Comeau ||LHJMQ ||71 ||10 ||31 ||41 ||106 ||11 ||2 ||4 ||6 ||6
|-
|2001-2002 ||Drakkar de Baie-Comeau ||LHJMQ ||72 ||11 ||30 ||41 ||76 ||5 ||0 ||1 ||1 ||2
|-
|2002-2003 ||Drakkar de Baie-Comeau ||LHJMQ ||69 ||12 ||32 ||44 ||44 ||12 ||2 ||4 ||6 ||6
|-
|2003-2004 ||Drakkar de Baie-Comeau ||LHJMQ ||5 ||1 ||0 ||1 ||15 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2003-2004 ||Ice Gators de la Louisiane ||ECHL ||64 ||3 ||15 ||18 ||27 ||4 ||1 ||1 ||2 ||0
|-
|2003-2004 ||Aeros de Houston ||LAH ||12 ||0 ||2 ||2 ||2 ||1 ||0 ||0 ||0 ||0
|-
|2004-2005 ||Ice Gators de la Louisiane ||ECHL ||59 ||8 ||16 ||24 ||26 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2004-2005 ||Aeros de Houston ||LAH ||13 ||0 ||0 ||0 ||4 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2005-2006 ||Moose du Manitoba ||LAH ||76 ||3 ||10 ||13 ||36 ||13 ||0 ||0 ||0 ||10
|-
|2006-2007 ||Moose du Manitoba ||LAH ||72 ||2 ||18 ||20 ||64 ||13 ||1 ||4 ||5 ||10
|-
|2007-2008 ||Moose du Manitoba ||LAH ||65 ||8 ||13 ||21 ||28 ||6 ||0 ||1 ||1 ||4
|-
|2008-2009 ||Moose du Manitoba ||LAH ||58 ||7 ||12 ||19 ||18 ||22 ||3 ||7 ||10 ||2
|-
|2009-2010 ||Stars du Texas ||LAH || 72|| 11|| 12|| 23|| 28|| 24|| 2|| 7|| 9|| 14
|-
|2009-2010 ||Stars de Dallas ||LNH || 8|| 0|| 0|| 0|| 4||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2010-2011 ||Stars du Texas ||LAH ||73 ||5 ||29 ||34 ||20 ||6 ||0 ||1 ||1 ||2
|-
|2011-2012 ||Stars du Texas ||LAH ||60 ||6 ||14 ||20 ||18 ||- || -|| -|| -|| -
|-
|2012-2013 ||Stars du Texas ||LAH || 67|| 7|| 21|| 28|| 16|| 9|| 0|| 1|| 1|| 2
|-
|2013-2014 ||Stars du Texas ||LAH ||62 ||6 ||23 ||29 ||18 ||20 ||0 ||4 ||4 ||8 
|-
|2013-2014 || Stars de Dallas ||LNH ||1 ||0 ||1 ||1 ||0 ||- || -|| -|| -|| -
|-
|2014-2015 || Stars du Texas || LAH || 65 || 9 || 25 || 34 || 31 || 3 || 0 || 0 || 0 || 2
|-
|2015-2016 || Wild de l'Iowa || LAH || 66 || 6 || 11 || 17 || 18 || - || - || - || - || -
|-
| 2016-2017 || Wild de l'Iowa || LAH || 64 || 4 || 11 || 15 || 20 || - || - || - || - || -
|-
| 2017-2018 || Thunderbirds de Springfield || LAH || 54 ||2 ||10 ||12 ||18 || - || - || - || - || -
|-
| 2018-2019 || Fischtown Pinguins || DEL || 52 || 3 ||17 || 20 ||14 || 3 || 1 || 0 || 1 || 2
|-
| 2019-2020 || Fischtown Pinguins || DEL || 52 ||2 ||14 ||16 ||18 || - || - || - || - || -
|-
| 2020-2021 || Fischtown Pinguins || DEL || 35 ||2 ||12 ||14 ||12 || 3 || 0 || 2 || 2 || 0

| 9|| 0|| 1||1 || 4||- || -|| -|| -|| -

Références  

Naissance en juillet 1983
Naissance au Québec
Joueur québécois de hockey sur glace
Joueur du Drakkar de Baie-Comeau
Joueur des Stars de Dallas
Joueur des Aeros de Houston (LAH)
Joueur du Moose du Manitoba (LAH)
Joueur des Stars du Texas
Joueur des Ice Gators de la Louisiane
Défenseur de hockey sur glace
Champion de la Coupe Calder
Joueur du Wild de l'Iowa
Joueur de la Ligue nationale de hockey non repêché
Joueur des Thunderbirds de Springfield